Goiginger ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Goiginger (geb. 1991), österreichischer Filmemacher
 Heinrich Goiginger (1861–1927), österreichisch-ungarischer Feldzeugmeister im Ersten Weltkrieg
 Ludwig Goiginger (1863–1931), österreichisch-ungarischer Feldmarschalleutnant im Ersten Weltkrieg
 Thomas Goiginger (* 1993), österreichischer Fußballspieler